Die International Tennis Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. März 2003 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Scottsdale das Franklin Templeton Tennis Classic gespielt, welches genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Italiener Davide Sanguinetti, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Die beiden am besten notierten Spieler schieden schon zum Auftakt aus. Der Titelträger von 2001 Jan-Michael Gambill konnte erneut ins Finale einziehen, wo er auf Mardy Fish traf, der im Halbfinale die Nummer 3 der Setzliste Marcelo Ríos rausgeworfen hatte und zum ersten Mal ein Finale erreichte. Gambill setzte sich in zwei Sätzen durch und gewann den einzigen Titel der Saison sowie den dritten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Martin Damm und Cyril Suk, spielten dieses Jahr beide nicht im Doppel. Nach einem frühen Ausscheiden der Favoriten trafen im Finale zwei ungesetzten Paarungen aufeinander. Leander Paes und Titelträger von 1999 und 2000 Nenad Zimonjić schlugen die Niederländer Raemon Sluiter und Martin Verkerk. In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der erste Sieg. Für Paes war es insgesamt der 27., für Zimonjić der 6. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Delray Beach